Grünstein steht für folgende Gesteine oder Minerale:

 Diabas, ein schwach metamorpher Basalt
 Glaukonit, ein häufig vorkommendes Mineral in marinen Sedimenten
 Nephrit, ein Mineralgemisch aus Kalzium-Amphibolen
 Prasinit, ein metamorphes Gestein
 Proterobas, ein dem Diabas ähnliches Gestein
 eine Farbvariante des Anröchter Steins, eines Naturkalksteins aus Westfalen

Grünstein heißen folgende geographischen Objekte:

Siedlungen:
 Grünstein (Gefrees), Ortsteil der Stadt Gefrees, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Grünstein (Schwarzach), Ortsteil des Marktes Schwarzach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
Berge:
 Grünstein (Watzmann), Berggipfel in den Berchtesgadener Alpen
 Grünstein (Mieminger Kette), Berggipfel in der Mieminger Kette
Sonstiges:
 Burgruine Grünstein, im gleichnamigen Ortsteil der Stadt Gefrees im Landkreis Bayreuth
 abgegangenes Schloss Grünstein in der Oberpfalz

Grünstein ist der Familienname folgender Personen:
 Herbert Grünstein (1912–1992), kommunistischer Aktivist und später hoher SED-Funktionär
 Leo Grünstein (1876–1943), österreichischer Schriftsteller und Kunsthistoriker
 Rosa Grünstein (* 1948), deutsche Politikerin
sowie
 Ritter zu Grünstein
 Ritter zu Groenesteyn

Siehe auch:
 Grünerde
 Grünschiefer
 Amphibolit
 Serpentinit
 Grünsteingürtel
 Die Grünstein-Variante
 Grunstein, Greenstein, Greenstone
 Grünenstein (Begriffsklärung)